Ломус — людина, яка бере участь у змаганнях, в яких провідна роль надається м'язовій силі та витривалості. Як правило ломусами називають людей, які змагаються у стронґмені. Існує чимало неправильних варіацій використання, багато хто називає ломусами спортсменів, які беруть участь у змаганнях на кшталт пауерліфтинґу, армрестлінґу або важкої атлетики, де також використовується м'язова сила та витривалість.

Слово «ломус» стало відоме широкому загалу після упорядкування словника української мови Борисом Грінченком.

Див. також 
 Українські ломуси

Примітки